Яків Годорожа (*18 травня 1993,Одеса) — український фігурист. Чемпіон України з фігурного катання сезону 2012/13 року.

Програми

Спортивні досягнення

References

External links 

 

Українські фігуристи
Уродженці Одеси
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2014